Adelphenaldis är ett släkte av steklar som beskrevs av Fischer 2003. Adelphenaldis ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Adelphenaldis